Ке́рри, Кэ́рри () — английское имя и фамилия.

Фамилия 
 Керри, Брендан (, род. 1994) — австралийский фигурист-одиночник.
 Керри, Вэлори (, род. 1986)  — американская актриса.
 Керри, Джим (, род. 1962) — канадо-американский киноактёр.
 Керри, Джон (, род. 1943) — американский политик.
  (, род. 1950) — американский политик.
 Керри, Марк (, род. 1959) — австралийский пловец.
 Керри, Мэри (, 1843—1905) — английская поэтесса, более известная под псевдонимом Вайолет Фейн ().
 Керри, Норман (, 1894—1956) — американский киноактёр.
 Кэрри, Нэнси Джейн (, род. 1958) — американская астронавт.

Имя 
''См.

В культуре и искусстве 
 «Кэрри» () — роман Стивена Кинга, изданный в 1974 году. Экранизации романа:
 «Кэрри» (1976, США);
 «Кэрри 2: Ярость» (1999, США) — сиквел фильма 1976 года;
 «Кэрри» (2002, США);
 «Телекинез» (оригинальное название — «Кэрри», 2013, США).

Другое 
 Керри — графство в Ирландии.

См. также 
 Керри-блю-терьер — охотничья порода собак.
 Кэри
 Карри